Filtz steht für

 Anton Filtz, auch Anton Fils (1733–1760), deutscher Komponist
 Automobiles Filtz, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Filtz (Berg) (), Erhebung bei Nothfelden im Wolfhager Hügelland, Landkreis Kassel, Nordhessen

Siehe auch:
 Filz (Begriffsklärung)
 Filc
 Vilz